Česká volejbalová extraliga mužů 2007/08. (Česká kooperativa extraliga mužů) 

Poslední tým soutěže VO Kocouři Vavex Příbram měl sestoupit přímo do 1. volejbalové ligy mužů. Protože byl pro 
příští sezónu změněn herní systém a liga se rozšíří na 12 týmů, zůstává Příbram v extralize. K nim přibude juniorská
reprezentace a VK Karbo Benátky n. Jizerou, které v boji o postup porazili Slávii Havířov 3:0 na zápasy.

Tabulka po základní části

Vyřazovací boje

Čtvrtfinále 
(na tři vítězství) 

VK Dukla Liberec - 3:0 - ČZU Praha 
28. 3. Liberec - ČZU 3:0 (22, 10, 20)
29. 3. Liberec - ČZU 3:0 (20, 22, 19)
1. 4. ČZU - Liberec 0:3 (-22, -14, -22)
volleyball.cz Kladno - 3:0 -  SK Volejbal Ústí n. Labem 
28. 3. Kladno - Ústí 3:1 (24, 16, -22, 19)
29. 3. Kladno - Ústí 3:2 (-23, -22, 17, 13, 13)
1. 4. Ústí - Kladno 2:3 (-23, 28, 20, -18, -9)
VK DHL Ostrava - 3:0 - JMP Volejbal Brno 
28. 3. Ostrava - Brno 3:2 (-20, -26, 17, 21, 14)
29. 3. Ostrava - Brno 3:0 (21, 21, 20)
1. 4. Brno - Ostrava 0:3 (-24, -23, -20)
VK Jihostroj České Budějovice - 3:0 - VK Opava
28. 3. Č. Budějovice - Opava 3:0 (22, 19, 19)
29. 3. Č. Budějovice - Opava 3:1 (-24, 14, 22, 17)
1. 4. Opava - Č. Budějovice 1:3 (-26, -21, 22, -22)

Semifinále 
(na tři vítězství) 

VK Dukla Liberec - 1:3 - VK Jihostroj České Budějovice 
11. 4. Liberec - Č. Budějovice 0:3 (-20, -20, -16)
12. 4. Liberec - Č. Budějovice 3:1 (20, -20, 19, 19)
15. 4. Č. Budějovice - Liberec 3:2 (22, 19, -23, -21, 12)
16. 4. Č. Budějovice - Liberec 3:2 (-23, -15, 19, 22, 12)
volleyball.cz Kladno - 2:3 - VK DHL Ostrava 
11. 4. Kladno - Ostrava 3:1 (20, -22, 22, 25)
12. 4. Kladno - Ostrava 0:3 (-24, -22, -21)
15. 4. Ostrava - Kladno 1:3 (-33, -17, 17, -23)
16. 4. Ostrava - Kladno 3:2 (20, -23, 20, -22, 13)
19. 4. Kladno - Ostrava 2:3 (-21, -22, 20, 16, -13)

O 3. místo 
(na tři vítězství) 

VK Dukla Liberec - 0:3 - volleyball.cz Kladno 
25. 4. Liberec - Kladno 1:3 (22, -21, -27, -21)
26. 4. Liberec - Kladno 2:3 (-21, -25, 23, 22, -23)
29. 4. Kladno - Liberec 3:0 (24, 23, 17)

Finále 
(na čtyři vítězství) 

VK DHL Ostrava - 0:4 - VK Jihostroj České Budějovice 
25. 4. Ostrava - České Budějovice 2:3 (9, -21, 19, -22, -12)
26. 4. Ostrava - Č. Budějovice 0:3 (-31, -21, -25)
29. 4. Č. Budějovice - Ostrava 3:0 (19, 18, 19)
30. 4. Č. Budějovice - Ostrava 3:1 (12, -29, 20, 24)

Konečná tabulka 
Konečná tabulka po play off

Hráči mistrovských Č. Budějovic 
mistři extraligy 2007/08

V sezóně přišli: Lukáš Dvořák (junior), Ondřej Fučík (junior)
V sezóně odešel: Jan Ulč (Příbram)

   
1. trenér: Mgr. Petr Brom  
manažer: Zdeněk Scheichl

Externí odkazy 
http://volejbal.idnes.cz/vol_muzi.asp?y=vol_muzi/playoff0708.htm
http://www.cvf.cz   (oficiální stránky volejbalového svazu)
https://web.archive.org/web/20080523154113/http://www.volejbalcb.cz/home.html (stránky týmu Jihostroj Č. Budějovice)

Česká volejbalová extraliga mužů
Volejbal v roce 2007
Volejbal v roce 2008
Sport v Česku v roce 2007
Sport v Česku v roce 2008